Діонісій (Хитров) (1818—1896) — єпископ Російської православної церкви Уфимський і Мензелінський.
 Хитров Євген Ігорович (* 1988) — український професійний боксер. Чемпіон світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, переможець Кубка Європи, чемпіон та призер чемпіонатів України. Заслужений майстер спорту України.
 Хитров Лев Михайлович (1933—1998) — радянський і російський геохімік, лауреат Ленінської премії.
 Хитров Микола Дмитрович (1926—1969) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Хитров Степан Дмитрович (1910—1999) — міністр сільського будівництва СРСР, 1-й секретар Воронезького обкому КПРС, голова Воронезького облвиконкому. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1961—1966 роках. Член ЦК КПРС у 1966—1986 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 6—10-го скликань.

 Хитрова Тамара Олександрівна — українська радянська художниця, Заслужений художник УРСР (1983).

Див. також 
 Хитрів
 Хитрово
російські прізвища